En Geografia
 La ciutat alemanya d'Aquisgrà.
 L'actual districte alemany d'Aquisgrà (1 de gener de 1972 - 20 d'octubre de 2009)
 L'antic districte alemany d'Aquisgrà. Vegeu: Districte d'Aquisgrà (1816–1971) o Història del districte d'Aquisgrà, i la Llei d'Aquisgrà.
 A partir del 21 d'octubre de 2009, la nova mancomunitat d'Aquisgrà.

En Història
 El Tractat d'Aquisgrà de 1668
 El Tractat d'Aquisgrà de 1748